Syntarsus bezeichnet:

 einen Käfer, siehe Syntarsus (Käfer)
 früher einen Dinosaurier, siehe Megapnosaurus